Comuna 15 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 15 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Comuna 15 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 15 de Cali, Colombia.
 Comuna 15 de Medellín, Colombia.